Пищулина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Пищулина, Клавдия Антоновна (1934—2021) — советский и казахстанский востоковед.
 Пищулина, Надежда Владимировна (род. 1983) — российская гребчиха-байдарочница.